Hieros (, „heilig“) ist:

 Hieros (Monat), ein antiker griechischer Monat
 Hieros (Fluss), in der antiken Geographie ein Fluss in Kleinasien
 Hieros (Archon), ein Archon in Delphi